Plumbago:
 Свинчатка () — род покрытосеменных растений семейства ;
  — род бабочек семейства .